Суфре () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 341 км². Население — 940 человек (на 2010 год). Расстояние — 131 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Zufre

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы